

Cinéma 
 Le survival est un sous-genre du cinéma qui met en scène des personnages en situation de survie.

Télévision 
 Survival, téléfilm néerlandais diffusée en 1992.

Jeux 

 Le Survival horror est un type de jeu vidéo où le joueur doit survivre en milieu hostile.

Musique

Groupe 

 , projet de groupe de rock symphonique.

Album 

 , quatrième album studio de  sorti en  ;
 , album de O'Jays sorti en  ;
 , album de Bob Marley and the Wailers sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 ,  du groupe japonais  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le .

Organisation 
 Survival International est une ONG créée en 1969 dont l'objet est la défense des droits des peuples indigènes.

Autres 

 Survival, dernier épisode de la  de Doctor Who
 Survival, série documentaire diffusée à partir de 1961 sur ITV.